Charles Dormer, II conte di Carnarvon (1632-1709) – nobile inglese
 George Dormer Fawcus (1858-1925) – calciatore e dirigente sportivo inglese
 Heinz Dörmer (1912-1998) – omosessuale tedesco, prigioniero nei campi di concentramento 
 Mortimer Dormer Legget (1821-1896) – generale statunitense
 Natalie Dormer (1982) – attrice e modella britannica
 Philip Dormer Stanhope, IV conte di Chesterfield (1694-1773) – nobile e politico inglese
 Richard Dormer (1969) – attore britannico
 Robert Dormer, I conte di Carnarvon (1610-1643) – militare inglese